Het 33e seizoen van de UEFA Cup (2003/04) begon met de kwalificatierondes. In de kwalificatieronde spelen de clubs uit de 'kleine' landen voor een plekje in de UEFA-Cup. De winnaars van die kwalificatie voegen zich bij de al geplaatste clubs. Uit Nederland en België deden de volgende voetbalclubs mee:

 uit België : KSC Lokeren Oost-Vlaanderen en RAA Louviéroise
 uit Nederland : Feyenoord, NAC, N.E.C. en FC Utrecht

Lokeren moest zich via een kwalificatieronde plaatsten, en deed dat door Dinamo Tirana te verslaan (3-1 en 4-0)
'''

Voorronde

Eerste ronde 

Van de Nederlandse clubs werden NEC en NAC uitgeschakeld. Beide verloren allebei hun wedstrijden. Feyenoord ging wel door en lootte het Tsjechische Teplice. Utrecht lootte tegen het Franse Auxerre.

Tweede ronde

Derde ronde 
De clubs die derde zijn geworden in hun poule in de Champions League, mogen verder in de UEFA-Cup. De 8 clubs van dit jaar zijn:

 Celtic
 Inter Milan
 PSV
 Galatasaray
 Panathinaikos Athene
 Olympique Marseille
 Beşiktaş
 Club Brugge

Vierde ronde 

PSV mocht naar de kwartfinale omdat de thuis wisten te winnen met 3 tegen 0, nadat het eerste duel in een gelijkspel was geëindigd. Brugge verloor beide wedstrijden en lag uit de UEFA-Cup.

Kwartfinale 

PSV speelde thuis gelijk en verloor uit en lag uit de UEFA-Cup.

Halve finale

Finale

Externe links 
 European Cups Archive

Europacupvoetbal 2003/04
UEFA Cup